Sosnovka (assentament rural de Sosnovka), poble del territori de Perm, a Rússia
 Sosnovka (assentament rural d'Àssovo), poble del territori de Perm, a Rússia
 Sosnovka (Bekovski), poble de la província de Penza, a Rússia
 Sosnovka (Kursk), poble de la província de Kursk, a Rússia
 Sosnovka (Novossibirsk), poble de la província de Novossibirsk, a Rússia
 Sosnovka (Kondol), poble de la província de Penza, a Rússia
 Sosnovka (Udmúrtia), poble de la república d'Udmúrtia, a Rússia
 Sosnovka (Atkarsk), poble de la província de Saràtov, a Rússia
 Sosnovka (Saràtov), poble de la província de Saràtov, a Rússia
 Sosnovka (Kamtxatka), poble del territori de Kamtxatka, a Rússia